Гран-при Бельгии  года — четырнадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл с 14 по 16 сентября 2007 года на трассе Спа-Франкоршам.

Свободные заезды

Квалификация 

* Роберт Кубица оштрафован на 10 позиций за смену мотора
**Джанкарло Физикелла, квалифицировавшийся 11-м, отправлен на последнюю позицию за замену нового двигателя

Гонка 

|}
* Дэвидсон и Физикелла стартовали с пит-лейн

 Круги лидирования:
 Райкконен — 42 (1-15, 17-31, 33-44)
 Масса — 2 (16, 32)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии